Sezon 1962/1963 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1962/1963 Roma zajęła w Serie A 5. miejsce, a w Pucharze Miast Targowych dotarła do półfinału i odpadła po dwumeczu z późniejszym triumfatorem Valencią (0:3, 1:0). W trakcie sezonu doszło do zmiany trenera - Luisa Carniglię zastąpił Alfredo Foni. Z 19 golami na koncie Argentyńczyk Pedro Manfredini został królem strzelców ligi.

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: 1/8 finału
 Puchar Miast Targowych: półfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach